Agab bzw. El-Agab ist der Familienname folgender Personen:
 Faisal Sido El-Agab (* 1978), sudanesischer Fußballspieler
 Ramadan Kreen El-Agab (* 1989), sudanesischer Fußballspieler